Ле-Монасте́р () — муніципалітет у Франції, у реґіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 125 км на північний схід від Тулузи, 1 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті було на обліку 855 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2142,5 особи, медіяна доходів виносила  євро на одну особу споживача.

Посилання 

 Сайт мерії Ле-Монастер 
 Ле-Монастер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Монастер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Перелік муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон